Royal Brunei Police Force Sports Council é um clube de futebol do Brunei. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol de Brunei